

Musica 
Evil – gruppo musicale statunitense degli anni '60
Evil – singolo di Howlin' Wolf del 1954
Evil – singolo degli Earth, Wind & Fire del 1973
Evil – singolo dei Ladytron del 2003
Evil – singolo degli Interpol del 2005
Evil – singolo dei Mercyful Fate del 2009

Cinema e televisione 
 Evil - Il ribelle (Ondskan) – film svedese del 2003
 Evil, serie tv della CBS in onda dal 2019

Altro 
Evil – pseudonimo del wrestler Takaaki Watanabe
EVIL – acronimo di "Electronic Viewfinder Interchangeable Lens"